Younous ist der Familienname folgender Personen:
 Djibert Younous, tschadischer Politiker
 Kedallah Younous, tschadischer Politiker